Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Inula salicina
 el nombre común de la planta Mentha aquatica